Jigme Namgyel Wangchuck (Timbu; 5 de febrero de 2016) es el príncipe heredero (Druk Gyalsey) del reino de Bután. Es el hijo primogénito del V Rey Dragón Jigme Khesar Namgyel Wangchuck y de su consorte, la Reina Dragón Jetsun Pema Wangchuck.

Su título en dzongkha es (Druk Gyalsey; en español: príncipe dragón).

Biografía 
Nació el 5 de febrero de 2016 en el Palacio de Lingkana. Tras 10 años de reinado de su padre y 5 de matrimonio con Ashi Jetsun Pema, el pequeño reino himalayo recibió al heredero, cuyo nombre no fue descifrado en el momento de su nacimiento.

En su honor fueron plantados 108.000 árboles por parte de muchísimos voluntarios.

Su nombre se dio a conocer el 16 de abril de 2016, en la fiesta de Zhabdrung Kuchoe (conmemoración del fallecimiento del Shabdrung Ngawang Namgyal).

En diciembre de 2019 se anunció que sus padres esperaban su segundo hijo para la primavera de 2020.

El 19 de marzo de 2020 nació su hermano menor, el príncipe Jigme Ugyen Wangchuck, en el Palacio de Lingkana.

Títulos 
 Su Alteza Real Jigme Namgyel Wangchuck, príncipe heredero (Druk Gyalsey) de Bután (desde el 5 de febrero de 2016).

Ancestros

Véase también 
Dinastía Wangchuck
Sucesión al trono de Bután

Referencias 

Príncipes herederos
Budistas de Bután
Nacidos en Timbu
Niños de la realeza
Butaneses del siglo XXI
Príncipes de Bután